Toponímia:
Colls:
Coll del Molí (els Omellons): coll situat als municipis de l'Espluga Calba i dels Omellons (Garrigues)
Muntanyes:
Coll del Molí (el Molar): muntanya situada al municipi del Molar (Montsià)

Vegeu també 
 Collet del Molí